Ка́ука () — один из департаментов Колумбии. Располагается на западе страны, выходит к Тихому океану. К департаменту относится также остров Горгона, расположенный в Тихом океане в 26 км от континента. Административный центр — город Попаян.

Административное деление 
Департамент Каука состоит из 5 провинций, которые делятся на 42 муниципалитета:

Провинции

Муниципалитеты

Примечания 

Департаменты Колумбии